Probele sportive de baschet la Jocurile Olimpice de vară din 1992 s-au desfășurat în perioada 26 iulie - 8 august 1992, la Barcelona în Spania. Au fost 12 echipe masculine și 8 echipe feminine. Podiumul masculin a fost ocupat de către Statele Unite ale Americii, Croația, respectiv Lituania, iar cel feminin de către CSI, China, respectiv Statele Unite ale Americii.

Podium

Faza eliminatorie

Masculin 
</onlyinclude>

Feminin 
</onlyinclude>

Baschet
1992